«Руанский фарфор» — марка французского мягкого фарфора, изготовлявшегося в городе Руан в Нормандии в течение короткого периода с 1673 по 1696 год. Это был самый ранний французский фарфор, который, однако, видимо, никогда не производился на коммерческой основе. До наших дней сохранилось только девять предметов.

Руан был известным центром производства фаянса, такого как глиняная посуда с оловянным покрытием, по крайней мере с 1540-х годов. Луи Потера, владелец фарфоровой фабрики, в то время принадлежал к ведущей семье гончаров в городе и продолжил производство фаянса на другой фабрике.

История 

В 1644 году Николя Пуарель, сеньор Грандваля, получил пятидесятилетнюю королевскую монополию на производство фаянса в Руане. К 1647 году фабрика, принадлежавшая опытному гончару Эдму Потера (1612—1687), производила фаянс по договоренности с Пуарелем. Луи Потера, старший сын Эдма, в 1673 году получил монополию на производство фарфора во всей Франции. Монополия Потера не ссылалась на более раннюю, выданную в 1664 году Клоду Реверанду, парижскому импортёру голландской керамики, которая не привела к успешному производству. Хотя Реверанд утверждал, что он усовершенствовал процесс в Голландии, это был, видимо, просто один из видов фаянса.

В XVII веке европейцы не знали, что для фарфора нужны очень специфические глины с высоким содержанием каолина, а также очень высокая температура обжига, фактически более высокая, чем могли достичь большинство европейских печей, даже если бы гончары знали об этом. Европейцы считали, что прозрачность китайского фарфора, которому они стремились подражать, может быть достигнута, если паста содержит большое количество молотого стекла. Продукт, получаемый при этом, называется фарфором с мягкой пастой, который, несмотря на многие недостатки, оказался приемлемой заменой настоящего китайского фарфора с твердой пастой как в Англии, так и во Франции. Такой фарфор производился до 1800 года в обеих странах. Ведущая французская Севрская фарфоровая мануфактура продолжала выпускать оба типа до 1804 года.

В 1670-х годах единственным европейским мягким фарфором был фарфор Медичи, изготовлявшихся в течение короткого периода во Флоренции столетием ранее. Его производство продолжалось примерно с 1575 по 1587 год как проект, спонсируемый Франческо I Медичи, великим князем тосканским. Сохранилось около 60-70 экземпляров фарфора Медичи, большинство из которых находятся в музейных коллекциях по всему миру. Как и руанский фарфор, фарфор Медичи — это, главным образом, подглазурный голубой рисунок на белом фоне, но с более тёмными марганцевыми очертаниями; есть горстка, которые просты или используют два цвета.

Новый руанский мягкий фарфоровый материал, по-видимому, был изобретён отцом Луи Потера Эдмом. В это время импорт как китайского фарфора, так и его японского эквивалента достиг высокого уровня, и европейские правительства и гончары были очень заинтересованы в развитии собственной фарфоровой промышленности, Однако это было достигнуто лишь много десятилетий спустя в 1970-е годы с разработкой мейсенского фарфора.

Описание 

Руанский фарфор стал первым мягким фарфором во Франции, но сохранилось лишь девять образцов посуды из мягкой пасты, которые приписывают Руану. Часто его путают с гораздо более поздним фарфором Сен-Клу, который очень похож. Ни один из образцов руанского фарфора не несёт никаких печатей, и важным доказательством является герб нормандского адвоката Аслена де Вилькьера на горчичном горшке, находящегоя в музее Севра. Его герб также найден на руанском фаянсе.

Руанский фарфор (как китайский бело-голубой фарфор) украшен подглазурной росписью кобальтовым синим, который часто очень глубокий. В большинстве случаев тон «белого» глазурованного тела имеет серо-зелёный оттенок. Нет никаких зарегистрированных дат для производства, королевский патент 1673 года принимается как самая ранняя возможная дата; предполагается, что производство руанского фарфора прекратилось после смерти Луи Потера в 1696 году.

Фарфор в Руане стал известен как «французский фарфор». Это последовало за созданием Французской Ост-Индской компании в 1664 году и последующим притоком китайской керамики. Руанская паста была очень лёгкой, более лёгкой, чем любая другая французская марка, кроме севрского фарфора, и явно менее янтарной, чем фарфор Сен-Клу. В отличие от фарфора Сен-Клу, руанский фарфор производился только в небольших масштабах и не был коммерчески жизнеспособным.

Когда в 1702 году владельцам фарфора Сен-Клу был выдан следующий королевский патент на фарфор, грант отметил, что фабрика в Руане «не сделала ничего, кроме как раскрыла секрет, и не довела его до того совершенства, как это сделали данные заявители».

Галерея

См. также 
 Руанский фаянс
 Музей изящных искусств (Руан)

Примечания

Литература 
 Battie, David, ed., Sotheby’s Concise Encyclopedia of Porcelain, 1990, Conran Octopus, 
 Chaffers, William, «The Earliest Porcelain Manufactory in England», in The Art Journal, 1865, google books
 Coutts, Howard, The Art of Ceramics: European Ceramic Design, 1500—1830, 2001, Yale University Press, , 9780300083873, google books
 Munger, Jeffrey, Sullivan Elizabeth, European Porcelain in The Metropolitan Museum of Art: Highlights of the collection, 2018, Metropolitan Museum of Art, , 9781588396433, google books
 Savage, George, (1959), Pottery Through the Ages, Penguin, 1959
 Savage, George, (1963), Porcelain Through the Ages, Penguin, (2nd edn.) 1963

Французский фарфор
Руан